

Enlaces externos 

Guerras del Sacro Imperio Romano Germánico
Años 1440 en el Sacro Imperio Romano Germánico
Años 1450 en el Sacro Imperio Romano Germánico
Guerras del siglo XV
Alemania en el siglo XV
Conflictos en 1449
Conflictos en 1450